Richebourg ist Name folgender Orte / geografischer Objekte in Frankreich:

 Richebourg, Grand-Cru-Lage in der Gemeinde Vosne-Romanée im Département Côte-d’Or
 Richebourg (Haute-Marne), Gemeinde im Département Haute-Marne
 Richebourg (Pas-de-Calais) (auch Richebourg-en-Artois), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Richebourg (Yvelines), Gemeinde im Département Yvelines

Siehe auch:
 Richburg